A japán nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság tizenötödik futama. A versenyt Motegiben rendezték október 12-én.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Thomas Lüthi végzett az élen, míg a Moto3-ban Álex Márquez diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Japán
motogp